Калори́йность (от калории — старой единицы измерения энергии):

 Энергетическая ценность пищи — количество энергии, получаемой организмом из продукта питания.
 Теплота сгорания — количество энергии, выделяющейся при полном сгорании вещества.